Italijansko nogometno prvenstvo 1901.

Zmagovalec prvenstva je bil A.C. Milano.

Kvalifikacije 
14. april

|}

Polfinale 
28. april

|}

Finale 
5. maj

|}

Viri 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1901
1901 v nogometu